

Geografia 
 Coves de Batu, temple hindú situat a Malàisia.
 Batu (Indonèsia), ciutat de l'illa de Java, a Indonèsia.
 Illes Batu, arxipèlag d'Indonèsia.
 Batu Tara, illa despoblada d'Indonèsia.
 Batu (muntanya), cim d'Etiòpia.

Persones 
 Batu Khan, kan mongol del .

Altres 
 Batu (joc), joc de pilota d'origen taïno.